Nagold heißen folgende geographische Objekte:
 Nagold, Stadt im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Nagold (Fluss), rechter Zufluss der Enz im kreisfreien Pforzheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Nagold-Wildberg (Nebenlinie der Zollern-Hohenberg)